Mohrhof steht für:
 Mohrhof, Gemeindeteil der Stadt Höchstadt an der Aisch

Mohrhof ist der Familienname folgender Personen:
 Siegfried Mohrhof (1925–2013), deutscher Lehrer, Fernsehjournalist und ARD-Koordinator

Siehe auch:
 Mohrhoff